Макде́рмид () — фамилия. Известные носители:

 Макдермид, Вэл (род. 1955) — шотландская писательница.
 Макдермид, Иан (род. 1944) — шотландский театральный актёр и режиссёр.
 Макдермид, Хизер (род. 1968) — канадская гребчиха.

Примечания